Монтеагудо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры